Arsinoe – miasto w starożytnym Egipcie, dziś Suez
 Arsinoe – miasto w Libii, dziś Tokra
 Arsinoe – w mitologii greckiej królewna meseńska, córka Leukipposa
 Arsinoe – w mitologii greckiej piastunka Orestesa
 Arsinoe I – królowa Egiptu, córka Lizymacha
 Arsinoe II – królowa Egiptu, córka Ptolemeusza I Sotera
 Arsinoe III – królowa Egiptu, córka Ptolemeusza III Euergetesa
 Arsinoe IV – królowa Egiptu, córka Ptolemeusza XII Neosa Dionizosa

Zobacz też 
 Arsinoë – planetoida o numerze katalogowym 404
 Oswobodzenie Arsinoe – obraz autorstwa Jacopa Tintoretta